Вячеслав Николаевич Назаркин (; род. 2 ноября 1964 года, Борисов) — украинский военный деятель, генерал-лейтенант. Заместитель руководителя АТО, врио. начальника управления спецопераций Генштаба Вооружённых сил Украины. Командующий ОК «Север» (февраль 2017—2017).

Биография 
Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В вооружённых силах с 5 августа 1985 года. Служил в составе Группы советских войск в Германии, с 1989 по 1992 год командир взвода курсантов в Омском Высшем общевойсковом командном Дважды Краснознамённом училище имени Фрунзе. Впоследствии находился на должности командира роты КГБ СССР Сибирского военного округа.

В 1998 году окончил Киевскую военную академию. В 1998—1999 годах — командир 17-го полка Национальной гвардии Украины. После её расформирования в 2000—2005 гг. возглавлял механизированную бригаду, созданную на базе остатков 6-й дивизии Нацгвардии.

В 2006—2007 годах учился в Академии Генерального штаба Украины. С 2007 года — заместитель командующего 8-го армейского корпуса.

С 5 декабря 2013 года — врио начальника управления спецопераций Генштаба Вооружённых сил Украины. Непосредственно контролировал отдельные операции. В частности, со слов Николая Капиноса, находился в составе соединения ВСУ во время боёв за Саур-Могилу.

24 сентября 2014 года генерал-майор Вячеслав Назаркин уволен с должности начальника Управления сил специальных операций Генерального Штаба ВСУ.. 5 февраля 2015 года назначен на должность первого заместителя командующего войск оперативного командования «Запад».

Уголовное производство 
После публикации статьи  «Чёрный список армии-2. Спецгенерал» () в сентябре 2014 года военной прокуратурой начато уголовное производство в отношении Вячеслава Назаркина по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение к военной службе, которое причинило существенный вред».

Критика 
Агентство журналистских расследований «Следствие. Инфо» посвятила Назаркину свой сюжет «Чёрный список армии-2. Спецгенерал», который вышел в эфир на Общественном телевидении 27 августа 2014 года. В этом сюжете, среди прочего, упоминалось следующее:

 «на своей странице в „Одноклассниках“ господин Назаркин активно лайкает Антимайдановские публикации»
 «67 % коллектива открыто не доверяют начальнику, а 75 % не считают его профессионалом своего дела.»
 «практически каждая спецоперация при участии Назаркина заканчивается катастрофой и смертями спецназовцев.»

Журналистка Анна Бабинец отметила:

Вячеслав Назаркин — заместитель руководителя АТО. Его родной брат — российский военный. Кажется, Сергей Назаркин сейчас служит на стороне ДНР и братья активно общаются. Когда я спросила самого Назаркина, есть ли у него брат — российский военный, он ответил: «Не знаю… А пока вы мне мешаете работать, потому что я занимаюсь, МЛЯ, делом, которое, МЛЯ, необходимо для того, чтоб защищать государство. До свидания».

Награды 
 Орден Данилы Галицкого
 Медаль «Защитнику Отчизны»
 Медаль «10 лет Вооружённым силам Украины»
 Медаль «15 лет Вооружённым силам Украины»
 Медаль Жукова
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»

Примечания

Ссылка 
 Началась очередная ротация 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Либерии.

Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Сотрудники КГБ СССР
Военные СССР
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании